Florence Delclos (née en 1964), illustratrice française ;
 Jordi Delclos (né en 1985), joueur de football français.